127-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 127-й меридиан восточной долготы
 127-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель